Il singolare del Japan Open Tennis Championships 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Marion Bartoli era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Virginie Razzano ha battuto in finale 4–6, 7–6(7), 6–4, Venus Williams.

Teste di serie 

  Venus Williams (finale)
  Sania Mirza (quarti)
  Marija Kirilenko (primo turno)
  Ai Sugiyama (primo turno)

  Virginie Razzano (campionessa) 
  Akiko Morigami (primo turno) 
  Aiko Nakamura (primo turno) 
  Flavia Pennetta (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 2007